

Toponymie 

 Nindorf, quartier de Bergen ;
 Nindorf, commune allemande de l'arrondissement de Dithmarse, en Schleswig-Holstein ;
 Nindorf, commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein.

Voir aussi